Кувай — название населённых пунктов:

Россия 
 Кувай — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Кувай — посёлок в Старошайговском районе Республики Мордовия.

См. также 

 Кувай — река в России, протекает в Оренбургской области.
 Большой Кувай — село в Ульяновской области.
 Малый Кувай — село в Ульяновской области.